NGC 4821 (другие обозначения — MCG 5-31-15, ZWG 160.24, PGC 44148) — эллиптическая галактика (E4) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4821
Волосы Вероники (созвездие)